

Saints chrétiens 
 Aubin d'Angers, moine et abbé breton.

Patronyme 

 Antoine Aubin (1967), dessinateur français ;
 Brent Aubin (1986-), joueur québécois de hockey sur glace ;
 Claude Aubin (1939-2022), pilote automobile et promoteur canadien de stock-car ;
 Cyril Aubin (1969-), acteur français de théâtre, de cinéma et de télévision ;
 David Aubin (1967-), historien des mathématiques ;
 Émile Aubin (1886-1949), ouvrier électricien, syndicaliste et antimilitariste libertaire ;
 Eugène Aubin (1863-1939), diplomate français ;
 Francine Aubin (1938-2016), compositrice et cheffe d'orchestre française ;
 Georges Aubin (1942-), enseignant et écrivain québécois ;
 Henri Aubin (1903-1987), médecin français ;
 Jacques-Gabriel Aubin (1784-1852), homme politique français ;
 Jean-Sébastien Aubin (1977-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Joseph Marius Alexis Aubin (1802-1891), paléographe américaniste et collectionneur ;
 Napoléon Aubin (1812-1890), journaliste, musicien et lithographe québécois ;
 Nicolas Aubin (v. 1655-17??), pasteur et écrivain français ;
 Olivier Aubin-Mercier (né en 1989), pratiquant de MMA canadien ;
 Pierre Aubin (1884-1945), peintre français ;
  ;
 Serge Aubin (1975-), joueur québécois de hockey sur glace ;
 Thierry Aubin (1942-2009), mathématicien français ;
 Tony Aubin (1907-1981), compositeur français ;
 Aubin, sculpteur français du .

Toponyme 

 Aubin, commune française de l'Aveyron ;
 Aubin, commune française des Pyrénées-Atlantiques ;
 Aubin-Saint-Vaast, commune française du Pas-de-Calais ;
 Canton d'Aubin, canton de l'Aveyron ;
 Fort d'Aubin-Neufchâteau, ouvrage de la ceinture fortifiée de Liège ;
 Aubin, cours d'eau français des Pyrénées-Atlantiques ;
 Aubin, chantier naval français;
 Lac Aubin (Mékinac), en Mauricie, au Québec, au Canada;
 Aubin, village belge de la commune de Dalhem .

Titre 

 Madame Aubin, pièce de Paul Verlaine.

Prénom

Autres 
 Aubin blanc, cépage blanc originaire de la vallée de la Moselle ;
 Aubin vert, cépage français de raisins blancs ;
 Codex Aubin, codex indigène du Mexique central ;
 Aubin, blanc d'un œuf. Dans le poème "Je vous donne des œufs" de Ronsard, l'aubin désigne le blanc de l'œuf. "L'aubin ressemble au feu qui peut tout animer,". Dans le "Dictionnaire Francoislatin, contenant les motz et manieres de parler Francois, tournez en latin" de l'éditeur Robert Estienne, Paris, 1539, l'aubin désigne le blanc de l'œuf, venant du mot latin album.

Voir aussi 
 Aubun